Солодо́вников — русская фамилия; имеет женскую форму .

Происходит от обозначения профессии людей, изготавливающих солод, — солодовник.

Известные носители 
 
 Солодовников, Алексей Емельянович (1912—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Солодовников, Анатолий Григорьевич (род. 1950) — советский футболист, нападающий.
 Солодовников, Андрей Петрович (1923—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Солодовников, Валерий Витальевич (род. 1958) — советский и белорусский футболист.
 Солодовников, Василий Григорьевич (1918—2018) — советский дипломат, член-корреспондент АН СССР.
 
 Солодовников, Гаврила Гаврилович (1826—1901) — русский купец, меценат и филантроп.
 Солодовников, Дмитрий Иванович (1735—1817) — костромской купец и городской голова.
 Солодовников, Егор Алексеевич (род. 1985) — украинский композитор, автор песен и музыкант.
 Солодовников, Иван Александрович (род.1985) -депутат Государственной Думы РФ.
 Солодовников, Иван Григорьевич (1905—1989) — советский генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, командовал ПВО при уничтожении U-2 под Свердловском.
 Солодовников, Лев Сергеевич — российский скрипач, преподаватель МГК им. П. И. Чайковского.
 Солодовников, Леонид Аркадьевич (1958—1994) — заслуженный тренер России по высшему пилотажу.
 Солодовников, Михаил Викторович (род. 1979) — российский журналист.
 

 Солодовникова, Ольга Валериевна (род. 1976) — российская актриса и певица.

См. также

Примечания